Schwarzabach ist ein Gewässername:
 Schwarzabach (Braunaubach), linker Zufluss des Braunaubachs oder der Braunau bei Kleedorf, Gemeinde Schrems, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Schwarzabach (Donnersbach), linker Oberlauf des Donnersbachs (zur Enns) vor der Riedleralm in der Gemeinde Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen, Steiermark; entsteht am Talkenschrein
 Schwarzabach (Mierbach), linker Zufluss des Mierbachs bei Kreuth, Markt Eslarn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Schwarza
 Schwarzbach